CRI může být:

 index podání barev (color rendering index) – hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne osvětlením z nějakého zdroje, v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle slunce
 Čínský rozhlas pro zahraničí – jediná rozhlasová stanice v Číně vysílající do celého světa